Thomas (de) Ros peut se référer à trois personnes de la même famille :
 Thomas de Ros (1335-1384),  de Ros ;
 Thomas de Ros (1406-1430),  de Ros. Petit-fils du précédent ;
 Thomas de Ros (1427-1464),  de Ros. Fils du précédent.